Maude steht für:

 eine andere Schreibweise von Maud (Vorname) – Namensträgerinnen siehe dort
 Maude (Fernsehserie), eine US-amerikanische Sitcom
 Kap Maude, Kap an der Shackleton-Küste, Ross Dependency, Antarktika

Maude ist der Familienname folgender Personen:

 Angus Maude (1912–1993), britischer Politiker der Conservative Party, Vater von Francis Maude
 Caitlín Maude (1941–1982), irische Dichterin, Lehrerin, Schauspielerin und Sängerin
 Clementina Maude, Viscountess Hawarden (1822–1865), britische Fotografin
 Francis Maude (* 1953), britischer Politiker
 Frederick Stanley Maude (1864–1917), britischer General im Ersten Weltkrieg
 Henry Evans Maude (1906–2006), britischer Kolonialbeamter, Anthropologe, Ethnograph und Historiker des Südpazifik

Siehe auch:
 Maud
 Maulde